Александр Горкин: Горкин, Александр Фёдорович (1897—1988) — советский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Горкин, Александр Павлович (1936—2022) — доктор географических наук, директор и главный редактор издательства «Большая российская энциклопедия».